Odyssee bezeichnet:
 Odyssee, griechisches Epos von Homer
 davon abgeleitetes Synonym für eine Irrfahrt
 Die Odyssee (Nacherzählung), von Ulrich Karger
 Die Odyssee (Fernsehfilm), italienischer Fernsehfilm 

 Die Odyssee, Asterix Comic
 Odyssee (Album), Album von Udo Lindenberg
 Odyssee 579, Album des Rappers Kalim
 Projekt Odyssee, eine Gruppe von Förderern und Autoren verlagsunabhängiger Rollenspielsysteme und Spielwelten
 2001: Odyssee im Weltraum, Science-Fiction-Film von Stanley Kubrick
 2001: Odyssee im Weltraum (Roman), Science-Fiction-Roman von Arthur C. Clarke

Odyssey bezeichnet:

 The Odyssey, eine Miniserie nach Homer, siehe Die Abenteuer des Odysseus 
 The Odyssey (Album), ein Studioalbum der Progressive-Metal-Band Symphony X
 das Kommandomodul von Apollo 13
 eine Plattform für Raketenstarts, siehe Sea Launch
 Odyssey (Bligg-Album), Album des Rappers Bligg
 Odyssey (Yngwie-Malmsteen-Album), Album des Gitarristen Yngwie Malmsteen
 Odyssey: In Studio & In Concert, Album und Gruppe des Gitarristen Terje Rypdal
 Odyssey (Band), Soul- und Discoband der 1970er
 Odyssey (Danceprojekt), Eurodanceformation der 1990er
 Odyssey (Fantasy Island), eine Achterbahn in Fantasy Island
 Odyssey (Psychedelic Band), US-amerikanische Band
 Odyssey (Satellitennetz), nie verwirklichtes Satellitennetz
 Odyssey (Schiff), 1988 gesunkener Öltanker 
 Odyssey (Spiel-Engine), von BioWare entwickelte Spiele-Engine für RPGs
 Odyssey Arena (The Odyssey), eine Multifunktionsarena in Belfast
 Odyssey Marine Exploration, Tiefseeexplorationsunternehmen
 Odyssey 5, kanadische Science-Fiction-Serie
 Honda Odyssey, Pkw-Modell
 Odyssey (Spielkonsole), Videospielkonsole
 Super Mario Odyssey, Spiel von Nintendo
 2001 Mars Odyssey, Raumsonde der NASA
 Assassin’s Creed Odyssey, Videospiel von Ubisoft

Siehe auch:
 Jacob Fred Jazz Odyssey

Siehe auch: